Charny (Côte-d'Or)
 Charny (Seine-et-Marne)
 Charny (Yonne)
ook:
Charny-le-Bachot, Aube 
Charny-sur-Meuse,  Meuse